Вашки — название населённых пунктов:

Россия 
 Вашки — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Вашки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Вашки — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

Польша 
Вашки (Польша)